Угари или Угри се може односити на:

 Угарски народи
 Угарска
 Мађари